La nazionale di baseball tedesca Under-15 rappresenta la Germania nelle competizioni internazionali di età non superiore ai quindici anni.

Piazzamenti

Europei 
 2011 :  3°
 2012 :  2°
 2013 :  3°
 2014 :  3°
 2015 :  1°
 2016 :  3°
 2017 :  1°

Collegamenti esterni

Under-15